Свинки:

 Свинки () — род семейства свинковых, к которому принадлежит такой известный вид, как морская свинка
 Свинки () — польско-немецкий художественный фильм режиссёра Роберта Глински, вышедший на экраны в 2009 году
 Пляшущие свинки — термин в компьютерной безопасности, описывающий отношение к ней пользователей
 «Свинки» — слитки золота нестандартных размеров.

Населённые пункты 
 Свинки — деревня, Вохомский район, Костромская область, Россия
 Свинки — бывшее село в Алексинском р-не Тульской области, ныне м.о. Авангард в составе г. Алексин.

См. также 
 Свинка